

Arte 
 Secessione nell'arte – atto che apre una nuova via dell'espressione artistica
 Secessione romana – movimento artistico che intendeva opporsi all'arte ufficiale ed accademica
 Secessione viennese – sviluppo di stili artistici fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, a Monaco di Baviera e Berlino in Germania e a Vienna in Austria
 Secessione Hutsul – stile della secessione architettonica che si realizzò in particolare a Leopoli tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo

Politica 
 Secessione padana – idea politica di tipo etnonazionalista nata negli anni novanta del XX secolo

Pagine correlate 
 Indipendentismo (disambigua)

Altri progetti